A Estrada do  Engenho Novo é uma avenida da cidade do Rio de Janeiro, ligando bairros de Anchieta, Parque Anchieta a Ricardo de Albuquerque. Empresas de ônibus que Passam são a:Novacap, Pavunense, Nossa Senhora da Penha, Viação Bangú e a Via Rio.

Geografias

A estrada tem 2,5 km de extensão, cortando os bairros de Anchieta, Ricardo de Albuquerque e Parque Anchieta. Passa pelas comunidades de Mariópolis, Vila São Sebastião, Parque Tiradentes e Fé em Deus, passando em frente a clínica da família do Parque Anchieta e do ponto final de ônibus do consórcio Inter Norte.

Logradouros da cidade do Rio de Janeiro